Георги Антонов или Андонов може да се отнася за:

 Георги Антонов или Андонов, български революционер
 Георги Антонов (футболист)
 Георги Антонов (композитор)
 Георги Андонов, български футболист
 Георги Антонов, български скулптор